Эдем (Eden) может означать:

Мифология 
 Эдем — согласно Библии, место первоначального обитания людей.
 Эдем — понятия в мифологии Уильяма Блейка.

Литература 
 «Эдем» — научно-фантастический роман Станислава Лема.
 «Эдем» — альтернативно-историческая трилогия Гарри Гаррисона.

См. также 
 Эдема — другое название отёка (от ).
 Проект «Эдем» — ботанический сад в Великобритании.
«Эдем» — кинотеатр во французском городе Ла-Сьота, старейший в мире. 
 «Птицы Эдема» — крупнейший в мире авиарий (ЮАР).
 «Проект Эдем» (Project Eden) — видеоигра Core Design Ltd.
 Сад Эдема — конфигурация клеточного автомата.
 Эден (значения)
 Райский сад (значения)